Каяани или Каяни ():

 Каяани — город в Финляндии.
 Каяани (река) 
 Каяни (аэропорт) 
 Каяни (замок)